Цветовое разрешение — многозначное понятие. Возможные значения:

 Цветовое разрешение — то же, что глубина цвета, битность изображения.
 Цветовое разрешение — разрешение цветоразностного сигнала, разрядность цветовой палитры.